Hildegarda Luisa Šarlota Bavorská (: Hildegard Luise Charlotte Theresia Friederike von Bayern; 10. června 1825, Würzburg – 2. dubna 1864, Vídeň) byla bavorská princezna z rodu Wittelsbachů. Sňatkem rakouská arcivévodkyně a kněžna těšínská.

Původ 
Narodila se jako sedmé dítě a čtvrtá dcera bavorskému králi Ludvíku I. a jeho ženě Tereze Sasko-Hildburghausenské. Jejími bratry byli např. králové Maxmilián II. Bavorský a Ota I. Řecký. Byla sestřenicí císařovny Alžběty, která ji jako jedné z mála projevovala svou přízeň.

Manželství 
V roce 1844 se v Mnichově provdala za arcivévodu Albrechta Fridricha. Manželství bylo velmi šťastné. Hildegarda přivedla na svět tři děti. V roce 1864 se při pohřbu svého bratra Maxmiliána II. Bavorského nachladila a následně zemřela na zánět průdušnice. Pohřbena byla v kapucínské kryptě ve Vídni.

Potomci 
 Marie Terezie (15. července 1845 – 8. října 1927), ⚭ 1865 Filip Württemberský (30. července 1838 – 11. října 1917), vévoda württemberský
 Karel Albrecht (3. ledna 1847 – 19. července 1848)
 Matylda Marie (25. ledna 1849 – 6. června 1867), zemřela na následky popálenin utrpěných při požáru

Vyznamenání 
  dáma Řádu hvězdového kříže
  dáma Řádu Terezy

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Hildegarda Luisa Bavorská
Hildegarda Luisa
Arcivévodkyně
Těšínské kněžny
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Dámy Řádu Terezy
Narození v roce 1825
Narození 10. června
Narození ve Würzburgu
Úmrtí v roce 1864
Úmrtí 2. dubna
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy